Wuxi Classic 2013 (oficjalnie 2013 Sports Lottery Cup Wuxi Classic) – rankingowy turniej snookerowy rozgrywany w Wuxi Sports Center w chińskim mieście Wuxi w dniach 17 – 23 czerwca 2013 roku. Był to pierwszy turniej rankingowy i trzeci z kolei ze wszystkich turniejów w sezonie 2013/2014.

W turnieju zastosowano po raz pierwszy nowy system rozgrywek, gdzie wszyscy gracze włącznie z najlepszą 16, zaczynają turniej od pierwszej rundy kwalifikacji. Poprzednio gracze z najlepszej 16 mieli zapewniony start w głównej fazie turnieju.

Obrońcą tytuły był reprezentant Anglii Ricky Walden, który przegrał w meczu pierwszej rundy ze swoim rodakiem, Jimmym White’em.
Neil Robertson pokonał w finale rozegranym 23 czerwca Johna Higginsa 10-7, zdobywając przy tym swój ósmy rankingowy tytuł w karierze. Robertson także w fazie kwalifikacyjnej grając przeciwko Mohamedowi Khairyemu wbił 98 oficjalnego maksymalnego breaka, był to jego drugi maksymalny break w karierze.

Nagrody pieniężne 

 Zwycięzca: £80,000
 Drugie miejsce: £35,000
 Półfinał:£20,000
 Ćwierćfinał: £11,500
 Ostatnia 16: £8,000
 Ostatnia 32: £6,500
 Ostatnia 64: £3,000
 Break maksymalny w kwalifikacjach: £3,000
 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £2,000
 Pula nagród: £470,000

Runda dzikich kart 
Mecze w rundzie dzikich kart zostały rozegrane 17 czerwca 2013 w Wuxi.

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Kwalifikacje 
Mecze fazy kwalifikacyjnej były rozegrane 27–29 maja 2013 w South West Snooker Academy w Gloucester, Anglia. Mecze były rozgrywane do 5 wygranych frejmów, czyli w systemie lepszy z 9.

Breaki stupunktowe

Faza telewizyjna 

 138, 116, 101  John Higgins
 138, 103  David Morris
 127  Anthony Hamilton
 125  Jimmy Robertson
 122, 115  Marco Fu
 122, 102  Cao Yupeng
 120  Robert Milkins
 117, 104  Fergal O’Brien
 117  Adam Duffy

 115  Lu Ning
 113, 111  Neil Robertson
 106, 100, 100  David Gilbert
 105  Stuart Bingham
 104  Mark Williams
 102  Scott Donaldson
 100  Jack Lisowski
 100  Peter Lines

Faza kwalifikacyjna 

 147, 121  Neil Robertson
 139  Tian Pengfei
 135  John Astley
 135  Lü Haotian
 133  Dominic Dale
 132  Joe Perry
 131  Steve Davis
 129, 109, 108  Judd Trump
 127  Ricky Walden
 121  Stuart Bingham
 116, 106  Ding Junhui
 116  Kurt Maflin

 115  Martin Gould
 112  Anthony Hamilton
 111, 108  Mark Allen
 111, 104  Marco Fu
 111  Ben Woollaston
 110  Peter Lines
 105  Thepchaiya Un-Nooh
 102  Mark Williams
 100  Dechawat Poomjaeng
 100  Jamie Cope
 100  Gary Wilson

Przypisy 

2013
2013 w sporcie
2013 w Chinach